

Альтамонт — місто, штат Іллінойс
 Альтамонт — місто, штат Канзас
 Альтамонт — місто, штат Південна Дакота
 Альтамонт — місто, штат Теннессі
 Альтамонт — місто, штат Юта
 Альтамонт — селище, штат Міссурі
 Альтамонт — селище, штат Нью-Йорк
 Альтамонт — переписна місцевість, штат Орегон
 Альтамонт — переписна місцевість, штат Пенсільванія